Balzan Football Club är en maltesisk fotbollsklubb baserad i Mosta. Fotbollsklubb grundades 1937. 

Klubbens färger är vit och röd. De spelar på St Aloysius' College ground i Balzan.

Färger

Dräktsponsor 
 Nike: ???? – 20??
 Joma: 20?? – nutid

Trikåer

Placering senaste säsonger

Kända spelare 
  Samir Arab
  Paul Fenech
  Jake Galea

Tränare 
  Paul Zammit, (sedan 2021–)

Källor

Fotnoter

Externa länkar 

 Officiell Hemsida
 FC på facebook
 FC på Soccerway
 FC på SofaScore
 FC på Flashscore
 FC på Transfermarkt
 FC Globalsportsarchive

Fotbollsklubbar på Malta
Sportklubbar bildade 1937